Сан Бернардо Мистепек има више значења:

 Општина Сан Бернардо Мистепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Бернардо Мистепек (Сан Бернардо Мистепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику